Cossa ist der Name von:

 Alfonso Cossa (1833–1902), italienischer Chemiker
 Baldassare Cossa (1340–1419), italienischer Offizier, Kardinal und Gegenpapst (1410–1415), siehe Johannes XXIII. (Gegenpapst)
 Dominic Cossa (* 1935), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Francesco del Cossa (um 1435–1477), italienischer Maler

 Pietro Cossa (1830–1881), italienischer Dramatiker
 Roberto Cossa (* 1934), argentinischer Schriftsteller, Dramatiker und Journalist

Siehe auch:
 Kossa (Begriffsklärung)
 Cosa